Jamal steht für:

 Geografie
 Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen im Nordwesten Sibiriens
 Rajon (Distrikt) dieses Kreises auf der Jamal-Halbinsel
 Jamal-Halbinsel im Nordwesten Sibiriens

 Sonstiges
 Erdgasleitung Jamal–Europa
 Polnisches Hip-Hop-Duo, siehe Jamal (Band)
 Eine Reihe russischer Kommunikationssatelliten, siehe Jamal (Satellit)
 Russischer Eisbrecher, siehe Yamal (Schiff)
 Yamal Airlines, eine russische Fluggesellschaft
 Tschechischer Schwerlastwagen Tatra 163 Jamal
 Ritter Jamal – Eine schwarze Komödie, US-amerikanische Filmkomödie 

Jamal ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmad Jamal (* 1930; als Frederick Russell Jones), US-amerikanischer Jazz-Pianist, -Komponist und Arrangeur
 Aminat Jamal (* 1997), bahrainische Hürdenläuferin und Sprinterin
 Hakim Jamal (1931–1973; Allen Donaldson), afroamerikanischer Aktivist
 Khan Jamal (1946–2022; als Warren Robert Cheeseboro), US-amerikanischer Musiker des Modern Jazz
 Maryam Yusuf Jamal (* 1984; als Zenebech Tola), bahrainische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Mumia Abu-Jamal (* 1954; als Wesley Cook), US-amerikanischer Journalist der zum Tode verurteilt wurde
 Salih Jamal (* 1966), Schriftsteller
 Soraya Jamal (* 1997), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin

Siehe auch:
 Den arabischen Namen Dschamāl, dort auch Namensträger
 Gamal (Begriffsklärungsseite)
 Jamal-u Din Badr
 C-Bär und Jamal